Лев Николаев:
 Николаев, Лев Николаевич (1937—2011) — советский и российский физик и лимнолог, журналист, телевизионный деятель, популяризатор науки, культуролог. 
 Николаев, Лев Петрович (1898—1954) — советский антрополог и анатом.
 Николаев, Лев Фёдорович (1930 — ?) — советский хоккеист, тренер.